Кокино:

 Кокино — археологический памятник (мегалитическая обсерватория) в Северной Македонии.

Населённые пункты

Россия 
 Кокино — село в Выгоничском районе Брянской области.
 Кокино — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Кокино — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Кокино — деревня в городском округе Кашира Московской области.

Северная Македония 
 Кокино — село в общине Старо-Нагоричане.

См. также 
 Кокин
 Кокинг